Ники Минаж е американска рапърка и певица.

Pink Friday e дебютният албум на Ники Мижаж. Издаден е на 19 ноември 2010 и още в първата седмица достига 2-ро място в Billboard 200.

На 3 април 2012 г. Ники Минаж издава втория си албум – Pink Friday: Roman Reloaded. Албумът е посветен на алтер егото ѝ Роуман.

Албуми

Студийни албуми

Преиздания

Микстейп

Сингли

Като партниращ си изпълнител

Турнета 
 I Am Still Music Tour (с Лил Уейн)(2011)
 Femme Fatale Tour (2011) (с Бритни Спиърс) (2011)
 Pink Friday Tour (2012)
 Pink Friday: Roman Reloaded Tour (2012)

Източници 

Дискографии на американски изпълнители
Ники Минаж